Breitscheid – comune del circondario Lahn-Dill-Kreis (Assia)
 Breitscheid – comune del circondario rurale di Neuwied (Renania-Palatinato)
 Breitscheid – comune del circondario rurale di Magonza-Bingen (Renania-Palatinato)